TransaHits AM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Ponta Porã, localizada no estado do Mato Grosso do Sul. Opera no dial AM, na frequência 1110 kHz, e é afiliada a Rede UP e a TransaHits FM.

História 
Antes da chegada da Transamérica no dial, a frequência já teve outras redes de rádio operando, entre eles estão a: Rádio Globo (afiliada entre 2002 e 2003) e a Jovem Pan. Durante a época que a emissora era afiliada à Jovem Pan, ela era conhecida como Radio Ponta Porã.

No dia 21 de dezembro de 2005, a emissora se afiliou á Transamérica Hits. Em 2012, a equipe da emissora é dispensada e atualmente a emissora é a única afiliada da rede a ser transmitida no dial AM, sem programação local.

Em 2019 a emissora deixou a Transamérica Hits (que foi extinta) e engatou no formato jovem/adulto da emissora, finalizando a sua atuação como Transamérica Hits Ponta Porã.

Em 30 de dezembro de 2020, a rádio encerrou sua parceria com a Transamérica que durou 13 anos, com isso passou adotar o formato popular/hits.

 

Estações de rádio de Mato Grosso do Sul
Estações de rádio fundadas em 2005